

Sciences et techniques

Astronomie 
 NEON, Inc. (National Ecological Observatory Network), projet  d'observatoire nord-américain

Biologie

Arachnides 
 , genre d'araignées

Poissons 
 Faux Néon
 Néon bleu ou Tétra néon
 Néon du pauvre
 Néon noir ou Tétra néon noir
 Néon rose
 Néon rouge ou Néon cardinal

Chimie 
 Le néon est un élément chimique (gaz noble).

Informatique 
 Neon est un ensemble de logiciels intégrés autour de KDE, Ubuntu et du serveur d'affichage Wayland (sans se qualifier de distribution Linux).
 Neon est le nom d'un navigateur "à bulles" dérivé d'Opera et lancé fin 2016.
 Neon est la version courante en  de l'environnement de développement intégré Eclipse.
  Neon  est également le nom choisi par Microsoft pour la nouvelle présentation courant 2017 de son interface Windows.
 ARM NEON ou Advanced SIMD, unité de calcul SIMD

Technique 
 Lampe néon

Culture et société 
 Neon parallax, expérience d'art public
 Neon, magazine mensuel du groupe Prisma Media

Notes et références